Дми́трий Алексе́ев:
 Алексеев, Дмитрий Вадимович (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Алексеев, Дмитрий Викторович (1875—1935) — один из основателей химического факультета и декан сельскохозяйственного и лесного факультета Пермского университета.
 Алексеев, Дмитрий Витальевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Алексеев, Дмитрий Иванович (1918—1988) — советский филолог, языковед.
 Алексеев, Дмитрий Константинович (род. 1947) — русский пианист.
 Алексеев, Дмитрий Ларионович — действительный статский советник, Екатеринославский губернский предводитель дворянства (1808—1829).
 Алексеев, Дмитрий Николаевич (1927—2021) — работник органов внутренних дел.
 Алексеев, Дмитрий Сергеевич (род. 1966) — советский и российский саночник.
 Алексеев, Дмитрий Фёдорович (1902—1974) — советский военачальник, генерал-полковник.